Mandelkow bezeichnet:

 Mandelkow, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Będargowo (Kołbaskowo)

Mandelkow ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Mandelkow (* 1943), deutscher Physiker und Alzheimerforscher
 Eva-Maria Mandelkow, deutsche Alzheimerforscherin
 Karl Robert Mandelkow (1926–2008), deutscher Germanist, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg